Alain Caron  peut désigner :
 Alain Caron (1955-), un musicien de jazz québécois ;
 Alain Caron (1938-1986), un joueur de hockey sur glace québécois.